Dommuseum steht für
 Dom-Museum (Bremen)
 Domschatz- und Diözesanmuseum Eichstätt
 Dommuseum Frankfurt
 Dommuseum Fulda
 Dommuseum Hildesheim
 Dommuseum Ottonianum Magdeburg
 Dom- und Diözesanmuseum (Mainz)
 Domschatz- und Diözesanmuseum (Osnabrück)
 Domschatz- und Diözesanmuseum (Passau)
 Dommuseum Salzburg
 Museum am Dom Trier
 Dom- und Diözesanmuseum (Wien)
 Museum am Dom (Würzburg)
Siehe auch
Domschatzkammer
Diözesanmuseum